Lew śpiący w Bytomiu
 Lew śpiący w Gliwicach